Боно может означать:

Персоналии 
 Боно (род. 1960) — ирландский рок-музыкант.
 Боно, Алекс (род. 1994) — американский футболист, вратарь.
 Боно, Георгий (1900—1969) — советский и польский военачальник.
 Боно, Маттео (род. 1983) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Боно, Мэри (род. 1961) — американский политик и бизнесвумен.
 Боно, Од (род. 1962) — французский политик.
 Боно, Пьетро де — католический церковный деятель XII века.
 Боно, Сонни (1935—1998) — американский автор-исполнитель, продюсер и политик.
 Боно, Чез (род. 1969) — американский ЛГБТ-правозащитник, писатель.
 Боно, Эдвард де (1933—2021) — британский психолог и писатель.

Топонимы 
  — историческое государство в Западной Африке.
 Боно (Арканзас)
 Боно (Морбиан)
 Боно (область) — область Ганы.
 Боно-Ист — область Ганы.
 Боно — коммуна в Италии на острове Сардиния.

Прочее 
 Боно или аброн — народ в Западной Африке.
 Боно или  — язык.
 ФЗС БОНО (педстанция БОНО, ФЗС) — фабрично-заводская семилетка в Москве 1920-х — 1930-х годов.

См. также 
 Бонно
 Pro bono